Vivaio – azienda specializzata nella produzione commerciale di piante.
 Vivaio – impianto per l'allevamento di animali (polli, pesci, crostacei e molluschi etc.)
 Vivaio – nel linguaggio sportivo luogo di allenamento di atleti in età pre-agonistica